Ferdinando II de' Medici (Florence, 14 juli 1610 - aldaar, 23 mei 1670) was groothertog van Toscane van 1621 tot 1670. Hij was de zoon van Cosimo II de' Medici en Maria Magdalena van Oostenrijk. Zijn vader stierf toen hij nog maar 11 was, zodat zijn moeder als regent moest optreden tot hij oud genoeg was om zelf de troon te bestijgen. Dit gebeurde in 1628. Hij was homoseksueel en bij zijn onderdanen geliefd om zijn vriendelijkheid.

Hij trouwde met Vittoria della Rovere (1622-1694), zij kregen twee zonen:

 Cosimo (1642 - 1723); hij trouwde met Margaretha Louise van Orléans, een kleindochter van Maria de' Medici en een nicht van de Franse koning Lodewijk XIV.

 Francesco, (1660-1711); een kardinaal, die in 1709 de geestelijkheid verliet bij zijn huwelijk met een Gonzaga.

Ferdinando II de' Medici ligt begraven in de Cappelle Medicee, een kapel van de Basilica San Lorenzo in Florence.

Voorouders

Ferdinand II
Ferdinando II de' Medici